André Antoine peut désigner :
 André Antoine (1858-1943), homme de théâtre et de cinéma français ;
 André Antoine (né en 1960), homme politique belge francophone.